Cepu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cepu (distriktshuvudort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Cepu, distrikt, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Cepu, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar